Бубион () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гранада, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Альпухарра-Гранадина. Занимает площадь 15 км². Население — 350 человек (на 2010 год). Расстояние — 78 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 Situación de Bubión

Муниципалитеты Гранады